Pentatomomorpha — інфраряд комах ряду Напівтвердокрилі (Hemiptera).

Класифікація 

У групі виділяють 5 або 7 надродин:
 Надродина Aradoidea :
 Aradidae Spinola, 1837
 Termitaphididae Myers, 1924
 Надродина Coreoidea :
 Alydidae Amyot & Serville, 1843
 Coreidae Leach, 1815
 Hyocephalidae
 Rhopalidae Amyot & Serville, 1843
 Stenocephalidae
 Надродина Idostoloidea
 Henicocoridae
 Idiostolidae
 Надродина Lygaeoidea :
 Artheneidae
 Berytidae Fieber, 1851
 Blissidae
 Colobathristidae
 Cryptorhamphidae
 Cymidae
 Geocoridae Kirkaldy, 1902
 Heterogastridae
 Lygaeidae Schilling, 1829
 Malcidae
 Ninidae
 Oxycarenidae
 Pachygronthidae
 Piesmatidae Spinola, Amyot & Serville, 1843
 Pyrrhocoridae
 Rhyparochromidae
 Надродина Pentatomoidea :
 Acanthosomatidae Signoret, 1863
 Cydnidae Billberg, 1820
 Dinidoridae
 Parastrachiidae
 Pentatomidae Leach, 1815
 Plataspidae
 Plataspididae
 Scutelleridae Leach, 1815
 Tesseratomidae Stål, 1864
 Thaumastellidae
 Thyreocoridae Amyot & Serville, 1843
 Urostylidae
 Надродина Piesmatoidea:
 Piesmatidae
 Надродина Pyrrhocoroidea :
 Largidae Amyot & Serville, 1843
 Pyrrhocoridae

Посилання 
 Tree of Life Web Project (ToL) (1995): Pentatomomorpha. Flat bugs, stink bugs, seed bugs, leaf-footed bugs, scentless plant bugs, etc. . Version of 1995-JAN-01. Retrieved 2008-JUL-28.
 Grimaldi, David A. & Engel, Michael S. (2007): An Unusual, Primitive Piesmatidae (Insecta: Heteroptera) in Cretaceous Amber from Myanmar (Burma). American Museum Novitates 3611: 1-17.PDF fulltext 
 Tree of Life Web Project (ToL) (2005): Heteroptera. True bugs . Version of 2005-JAN-01. Retrieved 2008-JUL-28.

Клопи